Ве́нтиль (от  — клапан):

 Водопроводный вентиль — тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды.
 Вентиль — деталь духовых музыкальных инструментов.
 Вентиль — прибор, пропускающий ток только в одном направлении.
 Ферритовый вентиль — прибор, пропускающий энергию электромагнитных волн в одном направлении.
 Оптический вентиль — прибор, не допускающий проникноваения отражённого света на вход.
 Логический вентиль — элемент цифровой схемы, выполняющий элементарную логическую операцию.

Примечания